La saison 1992-1993 du Championnat d'Ukraine de football était la  de la première division ukrainienne. 

À la suite du championnat 1992 mis en place après la fin des championnats d'URSS, les 14 équipes (plus 2 équipes promues de deuxième division) sont regroupées au sein d'une poule unique où chacun rencontre ses adversaires 2 fois, une fois à domicile, une fois à l'extérieur.

Qualifications en Coupe d'Europe 
Le champion d'Ukraine se qualifie pour le tour préliminaire de la Ligue des champions 1993-1994 tandis que le finaliste se qualifie pour le premier tour de la Coupe UEFA 1993-1994. Quant au vainqueur de la Coupe d'Ukraine, il est qualifié pour la Coupe des Coupes 1993-1994.

Les 16 clubs participants 
 Dynamo Kiev
 Dnipro Dnipropetrovsk
 Chakhtar Donetsk
 Tchornomorets Odessa
 Metalurh Zaporijia
 Metalist Kharkiv
 Tavria Simferopol
 Bukovyna Tchernivtsi
 Torpedo Zaporijia
 Karpaty Lviv
 Nyva Ternopil
 Volyn Lutsk
 Zarya Louhansk
 Kremin Krementchouk
 Veres Rivne - Promu de 
 Kryvbass Kryvyï Rih - Promu de

Compétition

Classement 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite, forfait ou abandon du match : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Bilan de la saison

Statistiques

Meilleurs buteurs

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat d'Ukraine de football

Liens externes 
  RSSSF

1992-1993
Ukraine 1992-1993
Ukraine 1992-1993
Sport en Ukraine en 1992
Sport en Ukraine en 1993